Stati Uniti d'America
Jacksonport – città della Contea di Jackson, Arkansas
Jacksonport – città della Contea di Door, Wisconsin